Il doppio maschile dell'Open Seguros Bolívar 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah, ma hanno perso in finale contro Treat Conrad Huey e Izak van der Merwe per 7–6(7–3), 6–7(5–7), [7–2]. Farah ha gettato la racchetta contro van der Merwe e l'arbitro ha deciso di sospendere la finale, quando van der Merwe e Huey vincevano [7–2] nel super tie break.

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finale)
  Treat Conrad Huey /  Izak van der Merwe (campioni)

  Víctor Estrella /  João Souza (semifinali)
  Brian Dabul /  Fernando Romboli (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Open Seguros Bolívar 2011